Анатолий Гольдберг:
 Гольдберг, Анатолий Асирович (1930—2008) — советский, украинский и израильский математик.
 Гольдберг, Анатолий Максимович (1910—1982) — британский журналист, руководитель и обозреватель русской службы Би-Би-Си.